Sikkelcipres (Cryptomeria japonica)
 Cryptomeria (vlinder), een geslacht van vlinders in de familie spinneruilen
 Cryptomeria (conifeer), een geslacht coniferen